A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az alpesisí versenyszámainak Erzurum adott otthont. A női óriás-műlesiklást február 13.-án rendezték.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon